Джусти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джусти, Джузеппе (1809—1850) — итальянский поэт.
 Джусти, Рикардо (род. 1956) — аргентинский футболист.